Der Begriff Pulqui steht für:

 I.Ae. 27 Pulqui I, erstes in Argentinien und Lateinamerika konstruierte Strahlflugzeug
 I.Ae.33 Pulqui II, in Argentinien von Fábrica Militar de Aviones gebautes Strahlflugzeug
 Kanton Pulqui, Kanton in der Provinz Oropeza, Bolivien
 Pulki (auch Pulqui), Ort in der Provinz Oropeza, Bolivien